Relação de domicílios dos municípios de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente (fonte: Censo IBGE 2010).

Referências
 Resultado do CENSO 2010

Domicilios